Černi (tudi s češko varianto priimka Černý) je priimek več oseb:

 Albert Černý, češko-poljski pevec in kitarist
 Boris Černi, novinar
 Ivan Josifovič Černi, sovjetski general
 Jaroslav Černi (1909—1950), bosanski hidrotehnik
 Josip Černi (1903—2000), slovensko-hrvaški admiral

Ruski priimki